O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1989-90 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 38ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno: o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1990-91 - Segunda Divisão. Os quatro primeiros fazem um quadrangular para disputar o primeiro lugar do torneio. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1990

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1990 na Guatemala
1989 na Guatemala